Різницький провулок — зниклий провулок в Києві
 Різницький провулок — провулок в Одесі

Вулиці в Україні